

Patronyme 
 Johann Arnold Nering (1659-1695), architecte allemand ;
 Melchior Nering (?-1587), relieur polonais.